Nicholas Nickleby est le titre de plusieurs œuvres :
 Nicholas Nickleby, roman de Charles Dickens ;
 , film britannique de 1947, réalisé par Alberto Cavalcanti ;
 , téléfilm britannique de Stephen Whittaker, diffusé en 2001 ;
 Nicholas Nickleby, film britanno-américain réalisé par Douglas McGrath et sorti en 2002.